Ablasser ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Ablasser ist ein Wohnstättenname für Personen, die an einem Fluss oder Bach mit einem Ablass (=Schleuse) wohnen.

Varianten 
Ablas, Ablass (Ablaß)

Namensträger 
 Andrea Ablasser (* 1983), deutsche Immunologin
 Ignaz Ablasser (1739–1799), österreichischer Maler

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname